Лос Баренос има више значења:

 Лос Баренос (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Баренос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику